Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1991-1992 n'a pas désigné de vainqueur.

Format 
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec deux groupes de 12 équipes. Les six premiers de chaque groupe sont répartis en deux groupes, auxquels se joignent les quatre derniers de Ligue nationale A; ils jouent alors un tour de promotion/relégation à l'issue duquel les deux premiers de chaque groupes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.

Les six dernières équipes de chaque groupe du premier tour, quant à elles, sont réparties en deux groupes de six et jouent un tour de relégation à l'issue duquel le dernier de chaque groupe est relégué en 1r Ligue. Lors de ce tour, les équipes se voient attribuer des points de bonus selon leur classement du premier tour (6 pour le , 5 pour le , etc.). Les deux équipes ayant terminé ce tour de relégation à la  de leur groupe jouent un match de barrage aller-retour afin de désigner un .

Classements

Tour préliminaire

Groupe Ouest

Groupe Est

Tour de promotion/relégation

Groupe A 

 l'Étoile Sportive FC Malley n'a pas obtenu sa licence pour la saison 1992-1993. Le club sera relégué en 1 Ligue.

Groupe B

Bilan 
 Le FC Aarau et le FC Lugano se maintiennent en Ligue nationale A
 Le FC Chiasso et le FC Bulle sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Lucerne et le FC Wettingen sont relégués en Ligue nationale B

Tour de relégation

Groupe A 

 bonus d'après le classement du tour préliminaire.
 le SC Zoug n'a pas obtenu sa licence pour la saison 1992-1993. Le club sera relégué en 1 Ligue.

Groupe B 

 bonus d'après le classement du tour préliminaire.

Matches de barrage 
 FC Châtel-Saint-Denis - FC Brüttisellen  1-3
 FC Brüttisellen - FC Châtel-Saint-Denis  1-0

Bilan 
 À la suite du retrait de l'Étoile Sportive FC Malley et du SC Zoug, le FC Châtel-Saint-Denis et le FC Emmenbrücke se maintiennent en Ligue nationale B
 Le FC Glaris est relégué en 1 Ligue
 Le CS Chênois, le FC Wil et le SC Bümpliz rejoignent la Ligue nationale B

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1991-1992 D2
Championnat Suisse Football 1991-1992 D2
Suisse
Suisse